Brigham City může být:

 Brigham City (Utah), město v Utahu
 Brigham City (Arizona), zaniklá vesnice v Arizoně
 původní název filmu Město Birgham z roku 2001